Грујичић је српско презиме. Оно се може односити на:
 Даница Грујичић (рођ. 1959), српски неурохирург
 Милица Грујичић (рођ. 1983), српска глумица
 Ненад Грујичић (рођ. 1954), српски књижевник
 Петар Грујичић (рођ. 1967), српски драматург
 Стојан Грујичић (1919—1999), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој

Референце 

Српска презимена